Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Charłamow – rosyjski malarz
 Nikołaj Charłamow – radziecki wojskowy
 Walerij Charłamow – radziecki hokeista, olimpijczyk
 Wasilij Charłamow – rosyjski lekkoatleta